Nya Joulfa är ett område i utkanten av Esfahan i Iran. I början på 1600-talet tvångsförflyttade Persiens Shah Abbas (Abbas den store) över 150 000 armenier från staden Joulfa i Nakhichevan i dåvarande Armenien (nu i Azerbajdzjan) till den då nyligen grundade staden Nya Joulfa.

Nya Joulfa är fortfarande ett armeniskt bebott område där det finns flera armeniska kyrkor och en armenisk skola.

Iranistik
Esfahan